Olaf Schmidt – niemiecki skoczek narciarski reprezentujący NRD. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1979/1980, kiedy zajął 33. miejsce w klasyfikacji generalnej.

26 stycznia 1980 stanął po raz pierwszy i ostatni na podium konkursu Pucharu Świata, zajmując trzecie miejsce w konkursie w Zakopanem.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
  Zakopane (26 stycznia 1980) - 3. miejsce

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Wschodnioniemieccy skoczkowie narciarscy